O termo La Danse Macabre (também Dança Macabra, La Danza Macabra, or Totentanz) pode se referir a diversas coisas:

La Danse Macabre, a alegoria do final da Idade Média sobre a universalidade da morte
Danse Macabre, a composição musical por Camille Saint-Saëns
Danse Macabre, a composição musical por Franz Liszt

Desambiguação